Dahinten ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Dahinten (1885–1969), deutscher Lehrer, Stadtarchivar, Museumsleiter und Autor
 Gunther Dahinten (* 1943), deutscher Journalist, Maler, Fotograf und Schauspieler